Julius Rabe kan syfta på:

* Julius Rabe (1821–1886), svenskt justitieråd
 Julius Rabe (1890–1969), svensk musikkritiker och radiochef